Blubaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Blubaugh

Siehe auch:
 Blubaugh-Nunatak, antarktischer Nunatak